Butterfisch steht für

 Atlantischer Butterfisch, eine Fischart aus dem nördlichen Atlantik 
 Butterfische, eine Familie aalartig langgestreckter Meeresfische
 die Speisefischbezeichnung für die Fischarten Escolar (Lepidocybium flavobrunneum) oder den Ölfisch (Ruvettus pretiosus)